Espinosa de los Monteros ist der Name folgender Orte:
 Espinosa de los Monteros (Burgos), Stadt in der Provinz Burgos, Spanien

Espinosa de los Monteros ist der Familienname folgender Personen:
 Fernando Espinosa de los Monteros y Bermejillo (1884–1937), spanischer Politiker und Diplomat
 Pedro Espinosa de los Monteros (1671–1733), spanischer Geistlicher, Bischof von Jaca 
 Sebastián Herrero Espinosa de los Monteros (1822–1903), spanischer Theologe und Geistlicher, Erzbischof von Valencia